Indonesië
 Subah (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Batang in de provincie Midden-Java
 Subah (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Batang in de provincie Midden-Java
Anders
 Subah (Mogolrijk), een provincie in het historische Mogolrijk